Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2017 war das 8. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 16. bis zum 18. Juni 2017 in Rosmalen statt. Diese EM wurde als 2. Ladies Cup Dreiband ausgetragen. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2016/17.

Geschichte 
Siegerin wurde die Niederländerin Therese Klompenhouwer und wurde zum achten Mal Europameisterin im Dreiband. Im Finale siegte sie gegen Estela Cardoso mit 30:18 in 26 Aufnahmen. Erstmals musste Klompenhouwer bei einer Dreiband-EM der Damen eine Niederlage einstecken. Gegen die Belgierin Danielle le Bruijn verlor sie in der Vorrunde mit 23:25 in 18 Aufnahmen. Das war auch das beste Match des Turniers. Dritte wurden Jeanette Jensen und Steffi Daske.

Modus 

Gespielt wurde eine Vorrunde mit vier 4er-Gruppen im Round Robin-Modus mit Nachstoß. Die Partiedistanz betrug in der Vorrunde 25 Punkte oder 40 Aufnahmen. Die zwei Gruppenbesten je Gruppe kamen in die Knock-out-Runde. Hier wurde bis 30 Punkte oder 40 Aufnahmen gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.
Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Endergebnis

Einzelnachweise 

2017
Karambolageveranstaltung 2017
Billardturnier in ’s-Hertogenbosch